Henrik Kristoffersen, norveški alpski smučar, * 2. julij 1994, Lørenskog,  Norveška.

Dosežki

2014: Zimske olimpijske igre 
Na Zimskih olimpijskih igrah 2014 je na slalomski tekmi osvojil bronasto medaljo. Hitrejša od njega sta bila Mario Matt in Marcel Hirscher.

2018: Zimske olimpijske igre 
Na Zimskih olimpijskih igrah 2018 je na veleslalomski tekmi osvojil srebrno medaljo. To je bila druga medalja z največjih tekmovanj v njegovi karieri. Hitrejša od njega sta bila Marcel Hirscher in Alexis Pinturault.

2019: Prva zlata medalja z velikih tekmovanj 
Na veleslalomski tekmi na svetovnem prvenstvu je Henrik osvojil naslov svetovnega prvaka. To je bila njegova tretja medalja z velikih tekmovanj (prva zlata).

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Zmage v svetovnem pokalu

Zunanje povezave 

 

Norveški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Norveško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Norveško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Norveško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022